Saint-Maurice (francouzsky svatý Mořic) může označovat více zeměpisných míst:

Francie 
 Saint-Maurice (Haute-Marne) – obec v departementu Haute-Marne
 Saint-Maurice (Nièvre) – obec v departementu Nièvre
 Saint-Maurice (Puy-de-Dôme) – obec v departementu Puy-de-Dôme
 Saint-Maurice (Bas-Rhin) – obec v departementu Bas-Rhin
 Saint-Maurice (Val-de-Marne) – obec v departementu Val-de-Marne

Jako součást názvu
 Saint-Maurice-aux-Forges – obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes – obec v departementu Yonne
 Saint-Maurice-Colombier – obec v departementu Doubs
 Saint-Maurice-Crillat – obec v departementu Jura
 Saint-Maurice-d'Ardèche – obec v departementu Ardèche
 Saint-Maurice-de-Beynost – obec v departementu Ain
 Saint-Maurice-de-Cazevieille – obec v departementu Gard
 Saint-Maurice-de-Gourdans – obec v departementu Ain
 Saint-Maurice-de-Lestapel – obec v departementu Lot-et-Garonne
 Saint-Maurice-de-Lignon – obec v departementu Haute-Loire
 Saint-Maurice-de-Rémens – obec v departementu Ain
 Saint-Maurice-de-Rotherens – obec v departementu Savoie
 Saint-Maurice-de-Satonnay – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Maurice-des-Champs – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Maurice-des-Lions – obec v departementu Charente
 Saint-Maurice-des-Noues – obec v departementu Vendée
 Saint-Maurice-de-Tavernole – obec v departementu Charente-Maritime
 Saint-Maurice-d'Ételan – obec v departementu Seine-Maritime
 Saint-Maurice-de-Ventalon – obec v departementu Lozère
 Saint-Maurice-d'Ibie – obec v departementu Ardèche
 Saint-Maurice-du-Désert – obec v departementu Orne
 Saint-Maurice-en-Chalencon – obec v departementu Ardèche
 Saint-Maurice-en-Cotentin – obec v departementu Manche
 Saint-Maurice-en-Gourgois – obec v departementu Loire
 Saint-Maurice-en-Quercy – obec v departementu Lot
 Saint-Maurice-en-Rivière – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Maurice-en-Trièves – obec v departementu Isère
 Saint-Maurice-en-Valgodemard – obec v departementu Hautes-Alpes
 Saint-Maurice-la-Clouère – obec v departementu Vienne
 Saint-Maurice-la-Fougereuse – obec v departementu Deux-Sèvres
 Saint-Maurice-la-Souterraine – obec v departementu Creuse
 Saint-Maurice-le-Girard – obec v departementu Vendée
 Saint-Maurice-les-Brousses – obec v departementu Haute-Vienne
 Saint-Maurice-lès-Charencey – obec v departementu Orne
 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Maurice-lès-Couches – obec v departementu Saône-et-Loire
 Saint-Maurice-le-Vieil – obec v departementu Yonne
 Saint-Maurice-l'Exil – obec v departementu Isère
 Saint-Maurice-Montcouronne – obec v departementu Essonne
 Saint-Maurice-Navacelles – obec v departementu Hérault
 Saint-Maurice-près-Crocq – obec v departementu Creuse
 Saint-Maurice-près-Pionsat – obec v departementu Puy-de-Dôme
 Saint-Maurice-Saint-Germain – obec v departementu Eure-et-Loir
 Saint-Maurice-sous-les-Côtes – obec v departementu Meuse
 Saint-Maurice-sur-Adour – obec v departementu Landes
 Saint-Maurice-sur-Aveyron – obec v departementu Loiret
 Saint-Maurice-sur-Dargoire – obec v departementu Rhône
 Saint-Maurice-sur-Eygues – obec v departementu Drôme
 Saint-Maurice-sur-Fessard – obec v departementu Loiret
 Saint-Maurice-sur-Huisne – obec v departementu Orne
 Saint-Maurice-sur-Mortagne – obec v departementu Vosges
 Saint-Maurice-sur-Moselle – obec v departementu Vosges
 Saint-Maurice-sur-Vingeanne – obec v departementu Côte-d'Or
 Saint-Maurice-Thizouaille – obec v departementu Yonne

Kanada 
 Saint-Maurice (Québec) – obec v provincii Québec
 Saint-Maurice (řeka) – řeka v provincii Québec

Švýcarsko 
 Saint-Maurice (Valais) – švýcarská obec v kantonu Valais

Související články 
 Svatý Mořic (rozcestník)

Externí odkazy